По состоянию на конец 2015 года на территории России действовало 49 национальных парков, суммарная площадь территории которых составляла 21,29 млн га или 14,12 млн га без учёта морских акваторий, что составляет 0,82 % от площади России. За 2016—2019 годы их общее число достигло 62.

История возникновения Национальных парков в России 

Первый национальный парк в СССР — Лахемаа — был основан в 1971 году в Эстонской ССР. В 1981 году был определён правовой статус национальных парков с появлением типового положения о государственных природных национальных парках (ГПНП).

В 1983 году были образованы первые ГПНП на территории России: Сочинский и Лосиный Остров. К концу 1990 года было организовано 11 парков в наиболее живописных и известных туристических районах страны.

Бурное расширение сети национальных парков России пришлось на 1991—1994 годы: к концу 1994 года их количество достигло 27 штук. В этот же период была заново сформирована нормативная база: принято положение о национальных природных парках Российской Федерации, заменившее положение 1981 года. В 1995 году был принят Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», действующий по настоящее время.
 
В последующие годы темпы роста числа национальных парков снизились. Последним был учреждён национальный парк «Самурский» (25 декабря 2019). Общее количество действующих национальных парков достигло 62. Национальные парки находятся в управлении подведомственных ФБУ Федерального агентство лесного хозяйства (Рослесхоз).

Карта

Действующие парки 
Ниже представлен список национальных парков на территории Российской Федерации. Согласно законодательству РФ, национальные парки являются одним из типов особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Планируемые парки 
Правительственный план действий по реализации Основ государственной политики в области экологического развития страны включает создание в 2013—2020 годах,19 национальных парков, отдельно выделяется задача создания трёх национальных парков в арктической зоне Российской Федерации.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Каталог национальных парков России на портале Минприроды РФ
 Информационно-справочная система «ООПТ России»

 
Национальные парки
Россия, национальные парки